Il campionato polacco di pallacanestro femminile 2017-2018 è stato l'83º.

L' ha vinto il campionato per la seconda volta superando nella finale play-off l'Artego Bydgoszcz per 3-0.

Regolamento 
Le prime otto squadre al termine della regular season partecipano ai play-off, nei quali si assegna il titolo di campione della Polonia.

Squadre partecipanti 
Alle squadre dell'edizione 2016-17 si aggiunge l'AZS Poznań, ammessa dalla 1 Liga.
 , detentore
 , finalista
 
  Gorzów Wielkopolski
 
 
  UMCS Lublin
 
  Zagłębie Sosnowiec
  MKK Siedlce
  Widzew Łódź
  Ostrów Wielkopolski
  AZS Poznań

Stagione regolare 
Le ventisei giornate si sono giocate tra il 21 settembre 2017 e il 28 marzo 2018.

Classifica 

Legenda:
       Campione della Polonia.
      Ammessa ai play-off
  Vincitrice della Coppa della Polonia 2018

Note:
Due punti a vittoria, uno a sconfitta.

Risultati

Play-off 
Le gare si sono disputate tra il 3 e il 30 aprile 2018.

Tabellone

Verdetti 
 Campione di Polonia:  .
 Formazione: (0) Temi Fagbenle, (5) Miljana Musović-Bojović, (14) Magdalena Leciejewska, (15) Artemis Spanou, (77) Alysha Clark, (5) Bria Holmes, (6) Angelika Stankiewicz, (7) Elīna Babkina-Dikeoulakou, (9) Ewelina Gala, (10) Antonija Mišura-Sandrić, (13) Weronika Gajda, (20) Alana Beard, (23) Magdalena Idziorek, (31) Karolina Puss, (44) Lauren Ervin, (55) Theresa Plaisance. Allenatore: George Dikeoulakos.

 Vincitrice Coppa di Polonia: : Artego Bydgoszcz.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018